Fire (; ; ром: bultaoreune) — песня, записанная южнокорейским бойз-бендом BTS из их первого сборника  The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever. Оригинальная корейская версия была выпущена лэйблом Big Hit Entertainment 2 мая 2016 года в Южной Корее, японская версия была выпущена 7 сентября 2016 года в их полноформатном альбоме Youth под Universal Music Japan и Def Jam Recordings.

Композиция 
Композиция была написана Pdogg, Бан Ши Хёком, RM, Шугой, J-Hope и Devine Channel, а Pdogg выступал в качестве основного продюсера.

Продвижение 
BTS продвигали композицию на музыкальных шоу в течение недели, выступая на Mnet, KBS, MBC и SBS, чтобы учесть отдельные мероприятия, выступления и зарубежные графики гастролей, начиная с M! Countdown 12 мая. Песня была раскручена на Gayo Daejeon в декабре 2018 года.

Музыкальное видео 
Клип на песню «Fire» вышел 2 мая. 9 мая BTS выпустили танцевальную версию видео для продвижения на музыкальных программах. Танец был поставлен Keone Madrid.

Коммерческий успех 
Сингл BTS возглавил Billboard World Digital Songs. Видео для «Save Me» занимает первое место по количеству просмотров K-Pop видео в Америке, в мае 2016 возглавил список Billboard.

Чарты

Weekly charts

Продажи

Номинации

Персонал 
Корейские титры взяты из вкладыша компакт-диска The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever.

 Pdogg — продюсер, клавишник, synthesizer, chorus, вокальная и рэп-аранжировки, звукорежиссёр @ Dogg Bounce
 «hitman» bang — продюсер
 RM — продюсер
 Шуга — продюсер
 Devine Channel — продюсер
 Чонгук — chorus
 Чимин — chorus
 James F. Reynolds — mix engineer

См. также 
 1theK «Fire» Music Video
 ibighit «Fire Dance Version» Music Video

Примечания 

Песни 2016 года
Песни BTS
Хип-хоп-песни
Многоязычные песни